Jingwang Ji Gui
 Jingwang Ji Gai